Joan Tomàs i Parés, músic i folklorista català.
 Joan Tomàs Noguera, jugador de bàsquet mallorquí.
 Joan Tomàs i Rosich, periodista i comentarista de cinema i teatre català.
 Joan Tomàs i Salvany, escriptor i advocat català.
 Joan Tomàs i Villalbí, polític català.
 Joan Tomàs Campasol, futbolista català.
 Joan Tomàs Gutiérrez, escalador català.